Rally Opatija je hrvatsko automobilističko reli natjecanje.

Izdanja i pobjednici 

Podloga
1992.-... ??

Baza relija
1992.-... Opatija

Kazalo:

Statistika (2019.)

Vidi 
Hrvatski auto i karting savez

Vanjske poveznice

Izvori 
https://www.ewrc-results.com/events/856-rally-opatija/

Međunarodna natjecanja u reliju u Hrvatskoj
Šport u Opatiji